Оле́нівська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Оленівська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Оленівська вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці